Dickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Dickmann (1876–1961), deutscher Architekt
 Aegidius Dickmann, Kupferstecher in Danzig
 Anne Dickmann (* 1958), deutsche Ruderin
 August Dickmann (1910–1939), deutscher Kriegsdienstverweigerer
 Barbara Dickmann (* 1942), deutsche Journalistin
 Elisabeth Dickmann (* 1937), deutsche Historikerin
 Ernst Günter Dickmann (Pseudonym Norman Dyck; 1911–nach 1980), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Eugen Dickmann von Secherau (1793–1863), österreichischer Industrieller
Frank Dickmann (* 1961), deutscher Geograph und Kartograph
 Friedrich Dickmann (1896–1973), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Marburg
 Fritz Dickmann (1906–1969), deutscher Historiker
 Heinrich Dickmann (* 1941) deutscher Versicherungsmanager
 Jens-Arne Dickmann (* 1960), deutscher Klassischer Archäologe
 Johannes Dickmann (1909–1957), deutscher Schiffbauingenieur und Hochschullehrer 
 Julius Dickmann (1894–1942), österreichischer Kommunist
 Karl-Heinz Dickmann (* 1949), deutscher Schauspieler
 Rita Müllejans-Dickmann, deutsche Kunsthistorikerin
 Roos Dickmann (* 1996), niederländische Schauspielerin und Dichterin
 Wolfgang Dickmann (* 1943), deutscher Kameramann und Filmregisseur

Siehe auch:
 Dickenmann
 Dickman
 Dieckmann
 Diekmann
 Dickmanns